Charles O'Bannon – ex cestista statunitense
 Dan O'Bannon – sceneggiatore ed effettista statunitense
 Ed O'Bannon – ex cestista statunitense
 Larry O'Bannon – cestista statunitense